Serie A 1938-1939 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1938-1939 – edizione del campionato svizzero di hockey su ghiaccio
 Serie A 1938-1939 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano